Fritz er et tysk kælenavn, som bruges om Friedrich eller Frederick (Der Alte Fritz og Stary Fryc var almindelige kælenavne for kong Frederik den Store af Preussen og Frederik 3. af Tyskland) samt for lignende navne inklusive Fridolin og lidt mindre almindeligt Francis. Fritz er også baggrund for efternavne  som Fritsche, Fritzsche, Fritsch, Frisch(e) og Frycz.

Nedenfor er en liste af personer med navnet "Fritz."

Efternavn 
Amanda Fritz (født 1958), sygeplejerske og politiker fra Oregon
Al Fritz (1924–2013), amerikansk erhvervsmand
Betty Jane Fritz (1924–1994), en af de oprindelige spillere i All-American Girls Professional Baseball League
Clemens Fritz (født 1980), tysk fodboldspiller
Edmund Fritz (før 1918–efter 1932), østrigsk skuespiller, filminstruktør og musikmanager
Elisabet Fritz (død 1752), svensk industrialist
Florian Fritz (født 1984), fransk rugby union-spiller
Frank Fritz, medvært i History Channels American Pickers
John Fritz, (1822–1913), amerikansk pioner indenfor jern- og stålteknologi
Jürgen Fritz (født 1953), tysk musiker, keyboardspiller i rockbandet Triumvirat
Lanja Fritz (født 1995), sprinter fra Naura
Madeleine Fritz (1896–1990), canadisk palæontolog
Nel Fritz (født 1937), hollandsk gymnast
Oscar M. Fritz (1878–1957), amerikansk jurist
Reinhold Fritz (1884–1950), tysk bas-baryton
Roger Fritz (1936-2021), tysk skuespiller, instruktør, producer og fotograf
Taylor Fritz (født 1997), amerikansk tennisspiller
William Harold Fritz (1928-2009), geolog i Geological Survey of Canada

Fornavn 
Francis "Fritz" Barzilauskas (1920–1990), amerikansk spiller i National Football League
 Fritz Baumgarten (1883-1966), tysk kunstner, forfatter og børnebogsillustrator
Fritz Bayerlein (1899–1970), tysk general under anden verdenskrig
Fritz Bondroit (1912–1974), tysk kanoroer
Fritz Buntrock (1909–1948), tysk SS-officer i Auschwitz
Frederico Fritz d'Orey (født 1938), brsiliansk racerkører
Fritz Dietrich (Nazi) (1898–1948), tysk SS-officer
Siegfried "Fritz" Flesch (1872–1939), østrigsk sabelfægter
Fritz Haber (1868–1934), tysk kemiker og nobelprisvinder
Fritz Haeg (født 1969), amerikansk artist
Fritz Hartjenstein (1905–1954), tysk SS kommandant i koncentrationslejr
Frederick Henderson (født 1958), amerikansk CEO for General Motors
Fritz John (1910–1994), tysk matematiker
Fritz Klein (1888–1945), tysk Nazi-læge
Fritz Knöchlein (1911–1949), tysk SS-kommandant
Friedrich Fritz Kreisler (1875–1962), østrigsk violinist og komponist
Friedrich Fritz Lang (1890–1976), østrigsk-tysk filmskaber og manuskriptforfatter
Andrzej Frycz Modrzewski, (ca. 20. september, 1503 – efterår , 1572) polsk renæssancelærd, humanis, teolog
Fritz Leiber (1910–1992), amerikansk forfatter af fantasy, horror og science fiction
Fred Fritz Peterson (født 1942), amerikansk Major League Baseball pitcher
Fritz Felix Pipes (April 1887 – ?), østrigsk tennisspiller
Fritz-Georg von Rappard (1892–1946), tysk general under anden verdenskrig
Fritz Reichl (1890–1959), østrigsk arkitekt
Fritz Ritterbusch (1894–1946), tysk SS-kommandør i koncentrationslejr
Fritz Sauckel (1894–1946), tysk SS-politiker 
Fritz von Scholz, højt-rangerende medlem af Waffen-SS
Fritz Steuri (1879–1950), schweizisk skiløber og bjergguide
Fritz Strobl (født 1972), østrigsk World Cup alpinskiløber
Fritz Suhren (1908–1950), tysk SS-kommandant i koncentrationslejr
Fritz Walter (1920–2002), tysk forboldspiller
Fritz Wepper (født 1941), tysk skuespiller 
Fritz Wunderlich (1930–1966), tysk tenor
Fritz Zwicky (1898–1974), Swiss astronom
Fritz, navn givet til William S. Harts show- og stunt-hest

Kælenavne, kodenavn og lign. 
Fritz, kælenavn for Walter F. Mondale, tidligere vicepræsident i USA og senator fra Minnesota
Friedrich Heinrich Karl "Fritz" Haarmann (1879-1925), kendt tysk seriemorder og kannibal
Fritz, nickname of Ernest Hollings, amerikansk guvernør i South Carolina
Fritz Wetherbee, amerikansk forfatter og tv-vært fra New Hampshire
Fritz Von Erich (1929–1997), ringnavn for den amerikansk wrestler og promoter Jack Adkisson
Fritz eller Fritzchen, tysk kodenavn for den allierede dobbeltagent Eddie Chapman under anden verdenskrig

Fiktive karakterer 
Fritz the Cat, en antropromofisk kat fra tegneserien af samme navn.
Count Fritz von Tarlenheim, i Anthony Hopes roman The Prisoner of Zenda, og efterfølgeren, Rupert of Hentzau, og flere filmatiseringer.
Ymir Fritz, grundlæggende titan fra “Attack on Titan” og dronning af Eldianerne.
FitzChivalry Farseer, fra Robin Hobbs klassisker Farseer Trilogy, er den uægte søn af prins Chivalry Farseer og en kvinde fra Mountain Kingdom.
Friedrich (Fritz) Von Trapp, fra The Sound of Music.
Fritz, navnet på dukken i historien 'Fritz' af Satyajit Ray.
Fritz, Dr Schultzs hest i filmen Django Unchained.
Fritz, Claras bror i Nødeknækkeren
Fritz Smith, protagonist i Five Nights at Freddy's 2.
Fritz Howard, FBI Special Agent fra The Closer og senere Deputy Chief i LAPD Special Operations Bureau i tv-serien Major Crimes.

Se også 
Fritz, skakprogram
Frits, andet navn
Frit, en keramisk komposition

Referencer

Drengenavne
Efternavne